TDMA steht für:
 Time Division Multiple Access, ein Multiplexverfahren der Nachrichtenübertragung
 Tridiagonalmatrix-Algorithmus, ein Verfahren zum schnellen Lösen von linearen Gleichungssystemen

TD-MA steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Region im Tschad

Abkürzung